Lindon (Utah), een plaats in de staat Utah in de Verenigde Staten
Lindon (Midden-aarde), een fictief land uit de boeken van J.R.R. Tolkien